John Hill (1716-1775), médecin et un botaniste britannique ;
 John Hill (1774-1855), officier de la Royal Navy ;
 John Edwards Hill (1928-1997), zoologiste britannique ;
 John Hill (1944-2015), concepteur américain de jeux ;
 John Hill (1950-), footballeur néo-zélandais ;
  (1960-), joueur américain de hockey sur glace.
 , producteur de musique actif depuis 2008.